Оберрайхенбах:

 Оберрайхенбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Оберрайхенбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.